Hutter či Hütter je německé příjmení.

Nositelé 

Hutter
 Jakob Hutter († 1536) – tyrolský anabaptista, zakladatel hutteritů
 Josef Hutter (1894–1959) – český muzikolog a spisovatel
 Joseph Hutter (1800–1878) – rakouský politik
 Ludmila Hutterová (1893–?) – česká spisovatelka, novinářka a redaktorka

Hütter
 Heinrich Hütter (1851–1912) – rakouský politik
 Kristián Hütter († 1781) – český františkán a hudebník
 Ralf Hütter (* 1946) – německý zpěvák a hudebník
 Robert Hütter (1877–1940) – československý politik německé národnosti